Constantia (Constance of Constanza) van Aragón kan verwijzen naar:
 Constance van Aragón (1179-1222), dochter van koning Alfons II van Aragón en Sancha van Castilië
 Constance van Sicilië (1249-1302), koningin van Aragón
 Constance van Aragón (1318-1346), dochter van koning Alfons IV van Aragón en Theresia van Entenza
 Constance van Aragón (1343-1363), dochter van koning Peter IV van Aragón en Maria van Évreux